La Florida peut désigner :

Toponymes

Argentine 
 La Florida, localité rurale argentine située dans le département de Rivadavia, province de Mendoza ;
 , localité rurale argentine située dans le département de Cruz Alta, province de Tucumán.

Chili 
 La Florida, commune chilienne située à Santiago.

Colombie 
 La Florida, municipalité colombienne situé dans le département de Nariño.

Espagne 
 , parc à Vitoria-Gasteiz, en Espagne ;
 La Florida, quartier de Portugalete, située dans la province de Biscaye.

Pérou 
 , district péruvien de la province de San Miguel.

Venezuela 
 La Florida, localité de la paroisse civile de Torunos de la municipalité vénézuélienne de Barinas, dans l'État de Barinas ;
 La Florida, une des trois paroisses civiles de la municipalité vénézuélienne de Cárdenas, située dans l'État de Táchira ;
 La Florida, capitale de la paroisse civile de La Florida de la municipalité vénézuélienne de Cárdenas, située dans l'État de Táchira.

Cinéma 
 La Florida, film québécois sorti en 1993.